Николас Дэвид О́фферман (, род. 26 июня 1970) — американский актёр и комик. Наиболее известен по роли Рона Суонсона в телесериале «Парки и зоны отдыха» (2009—2015).

Ранняя жизнь и образование 
Ник Офферман родился в Джолиете в штате Иллинойс, но вырос в маленьком городке Минука в том же штате. Он родился в семье медсестры Кэти Робертс () и учителя старшей школы Рика Оффермана ().

Офферман — католик; он получил степень бакалавра изящных искусств в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне в 1993 году. В том же году он вместе с другими выпускниками основал «Дерзкий театр» (), театральную компанию в Чикаго.

Личная жизнь 
С 20 сентября 2003 года Офферман женат на актрисе и комедиантке Меган Маллалли. Пара встречалась полтора года, после знакомства во время работы над постановкой пьесы «The Berlin Circle». В сериале «Парки и зоны отдыха», в котором Офферман сыграл роль Рона Свонсона, Маллалли исполнила второстепенную роль Тэмми, второй бывшей жены Рона. Они также вместе сыграли в фильме «Короли лета» в 2013 году.

Книги 
В 2013 году Офферман издал книгу под названием «Управляя своим каноэ: Принципы жизни одного человека для сладкой жизни» ().

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Плотники
Деятели феминизма США
Киноактёры США